Жёлтый Ключ — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Русскобоклинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 3 километров по прямой на восток от центра сельсовета села Русская Бокла.

Население 
Население составляло 8 человек в 2002 году (русские 75 %), 2 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района